Devet tuđih grijeha, odnosno kako postajemo dionici tuđih grijeha:

 Savjetovati na grijeh.
 Zapovijedati da se griješi.
 Pristati na tuđi grijeh.
 Navesti drugoga na grijeh.
 Hvaliti tuđe grijehe.
 Tajiti tuđe grijehe kad smo ih dužni očitovati.
 Ne pokarati tuđe grijehe.
 Pomagati drugoga u grijesima.
 Braniti tuđe grijehe.

Kršćanski nauk